Жоливе, Андре (; 1905—1974) — французский композитор.	
 Жоливе () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.